Heini est un patronyme et prénom mixte pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1990), joueur finlandais de football

Prénom
Heini Adams (né en 1980), joueur sud-africain de rugby
Heini Bock (né en 1981), joueur namibien de rugby
, sprinteur céiste allemand
 (1912-1960), pilote allemand
Heini Halberstam (1926-2014), mathématicien britannique
Heini Hediger (1908-1992), biologiste suisse 
Heini Hemmi (né en 1949), skieur alpin suisse
 (1918-1968), sauteur à ski allemand
 (née en 1973), femme forte finlandaise
Heini Lohrer (1918-2011), joueur suisse de hockey sur glace
Heini Meng (1902-1982), joueur suisse de hockey sur glace
Heini Müller, joueur suisse de football
Heini Otto (né en 1954), joueur néerlandais de football
 (né en 1993), joueuse finlandaise de tennis
Heini Staub (né en 1957), joueur suisse de hockey sur glace
 (né en 1991), joueur féroïen de football
Heini Walter (1927-2009), pilote automobile suisse

Voir aussi
Tremplin Heini Klopfer, tremplin de vol à ski situé à Oberstdorf, Allemagne

Homonymie de prénom
Prénom allemand
Prénom finlandais